Фтори́д хло́ра(III) (трифтори́д хло́ра, трёхфто́ристый хлор) — , соединение хлора с фтором, представляющее собой при комнатной температуре бесцветный, чрезвычайно ядовитый тяжёлый газ с сильным раздражающим запахом. Конденсируется при охлаждении до +12 °C (или при увеличении давления) в жидкость бледно-зелёного цвета.

Химические свойства 
Сильный окислитель. Бурно реагирует (иногда со взрывом) с большинством органических и неорганических соединений, в частности с водой. Способен воспламенять стекло, поэтому для работы с ним используют посуду из фторопласта или монель-металла.

Получение 
 Один из продуктов взаимодействия хлора с фтором при нагревании:

 Разложение монофторида хлора:

Применение 
Применяется как фторирующий агент. Исследовался в качестве химического оружия и окислителя для ракетного топлива.

Токсичность 
Трифторид хлора очень ядовит и агрессивен, сильный окислитель. Обладает удушающим действием.

Примечания

Литература 
 Николаев Н. С., Суховерхов В. Ф., Шишков В. Д., Аленчикова И. Ф. Химия галоидных соединений фтора. М.: Наука, 1968, с. 32—98.
 

Фториды хлора